Bou eller BOU kan avse:

 BOU – en brittisk organisation för fågelskådning, se British Ornithologists' Union

Personer med namnet Bou
 Bou Minisuka (född 1983), japansk musiker
 Antoni Bou (född 1986), spansk (katalonsk) motorcykelåkare
 Bou Hmara (ca 1860–1909), marockansk tronpretendent
 Gabrielle Bou Rached (född 1985), libanesisk modell och skådespelare, Fröken Libanon 2005
 Gustavo Bou (född 1990), argentinsk fotbollsspelare

Geografi

Frankrike 

 Bou, kommun, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar